Spedding může být:

 Frank Spedding (1902–1984) – kanadský chemik
 Chris Spedding (* 1944) – anglický hudebník
 Charlie Spedding (* 1952) – anglický běžec
 Scott Spedding (* 1986) – francouzský ragbista